

Persone 
 Gene Stump – cestista statunitense
 Herman Stump – politico statunitense
 Joe Stump – musicista statunitense
 Patrick Stump – musicista statunitense
 Stump Evans – musicista statunitense

Altro 
 Stump – gruppo musicale irlandese
 Stump – EP dei Samiam del 1992